Geografia:
 L'Oriol, monument històric del municipi de Sant Aniol de Finestres (Garrotxa)
 ''Bestiari popular català:
 L'Oriol, gegant del bestiari popular de la ciutat de Solsona (Solsonès)